Стальной фронт Рината Ахметова – инициатива бизнесмена Рината Ахметова, направленная на укрепление обороноспособности Украины и материального обеспечения Вооруженных сил Украины и других сил обороны во время российского вторжения на Украину 2022 года. Более 13 000 сотрудников предприятий бизнесмена участвуют в войне в составе сил обороны Украины.  
 
Помощь предназначается Вооруженными силами Украины, силами Территориальной обороны, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Главному управлению разведки (ГУР МО) и другим силовым структурам. На ноябрь 2022 года общий объем помощи составил 3 млрд грн. К февралю 2023 года объёмы помощи достигли 4,3 млрд грн.

В середине января 2023 года стало известно, что в рамках инициативы ГУР получило помощь на 10 миллионов грн: 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 мощных аккумуляторов EcoFlow. Эта техника поедет на самые трудные направления украинского фронта: Бахмут и Соледар. Кроме того, бойцы получили 300 комплектов зимней формы с термобельем. Стоимость передачи – более 10 миллионов гривен. В конце февраля 2023 года инициатива помогла "Азову" со связью на 20 грн.

Направления помощи

Бронежилеты из собственной стали 
В марте 2022 года заводы холдинга "Метинвест" запустили серийное производство бронепластин для обеспечения сил обороны бронежилетами. Бронепластины прошли все необходимые исследования, испытания, сертификацию. Первая партия, которая весной поступила на фронт, составляла 90 тысяч единиц. По некоторым данным, каждый десятый бронежилет в ВСУ - от инициативы СФ.

По состоянию на начало ноября 2022 года украинские военные получили 156 тысяч бронежилетов в рамках данной инициативы.  

Кроме военнослужащих, бронежилетами были обеспечены работники коммунальных служб, аварийные бригады и спасательные службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ликвидирующие последствия российских обстрелов в прифронтовых городах. В середине февраля 2023 года стало известно, что СФ направило для запорожских новобранцев американские бронежилеты со своей сталью.

Противотанковые ежи 
С начала полномасштабной войны заводы "Метинвеста" оперативно начали производить и передавать фронту противотанковые и противодесантные ежи, а также шипованные цепи против колесной техники.

Специальные блиндажи (укрытия) 
Авторская разработка специалистов "Метинвеста", которую отметил Bloomberg, - модульные укрытия для блиндажей.   

Это спецукрытие для укрепления окопов, фактически полноценное полевое жилье. В нем есть зона отдыха военных, а также обустроен минимальный быт. Есть место для буржуйки и выхода для трубы, в полу продуманы стоки для воды, запасной выход с лестницей.  
 
Металлоконструкция изготовлена таким образом, чтобы ее можно было доставить к месту укрытия в разобранном виде без использования грузовых кранов. При этом укрытие может выдержать удар 150-миллиметровых снарядов после погружения в полтора метра под землю, а его производство обходится в 200 000 гривен. Как и все остальное оборудование и амуницию, Стальной фронт Рината Ахметова передает модульные укрытия военным бесплатно. К февралю 2023 года количество таких укрытий на фронте достигло сотни.

Полевые печки собственного производства 
Украинские бойцы получат почти 400 печей от "Стального фронта". Предприятия бизнесмена Рината Ахметова передали на фронт 110 печей-буржуек, еще 267 ждут своей очереди передачи, а к наступлению зимы планируют сделать по меньшей мере 550. В январе 2023 года на фронте работало уже 300 таких печок, и для них инициатива передала 750 тонн угля. 
  
Турбопечки для военных производят "Метинвест" совместно с "Укртрансгазом" для приготовления пищи.

БПЛА  
Компания "Укртелеком" заказала производство значительного количества беспилотных авиационных комплексов (БпАК) "Валькирия".

Уровень доступности интернет-сервисов компании – около 90% населенных пунктов довоенного покрытия.

В январе на фронт было отправлено 100 дронов. В феврале 2023 года пограничники получили от СФ 50 дронов DJI Mavic 3. Столько же получили и разведчики ВСУ.

В конце февраля на 18 млн грн инициатива купила 10 дронов с тепловизорами и 10 4*4 авто Volkswagen transporter для пограничников и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato для Бахмута.

Спутниковые артиллерийские комплексы наведения огня 
"Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова приобрела для украинских защитников 15 спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, направив на современное оборудование около 9 млн грн.

Проекты с партнерами и брендами

Браслеты из стали Азовстали для помощи ВСУ 
"Метинвест" совместно с фандрейзинговой платформой United24 в рамках проекта «Символ несокрушимости Азовсталь» создали лимитированную серию браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла легендарного мариупольского завода.  

Все деньги от продажи браслетов пойдут на проект «Армия дронов». Это комплексная программа фандрейзинговой платформы United24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи, которая предусматривает системную закупку дронов, ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

Сердце Азовстали 
Ахметов хочет помочь защитникам Мариуполя и семьям погибших продуктами и услугами на 1 млрд грн (лечение, психологическая помощь, протезирование к реализации целевых запросов). Этот проект стал частью Стального фронта, еще помог ВСУ на сумму 4,3 млрд грн

Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками «Азовстали», их семьями, патронажными службами, волонтерами.

См. также 
 официальный сайт
 SCM

Примечания

Ссылки 
 Сталевий Фронт

События 24 февраля
Вторжение России на Украину (с 2022)
Войны, продолжающиеся в настоящее время
Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве
2022 год на Украине
Организации Украины
Организации, основанные в 2022 году
Ринат Ахметов